Тімеа Бачинскі і Віра Звонарьова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анна Калинська і Вікторія Кужмова.

Маргарита Гаспарян і Катерина Макарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Калинська і Кужмова з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy, парний розряд
2019